КМЗ — аббревиатура.
КМЗ — Камский моторный завод
 КМЗ — Карагандинский маргариновый завод
 КМЗ — Карачаровский механический завод
 КМЗ — Камбарский машиностроительный завод
 КМЗ — Киевский механический завод (ныне АНТК имени О. К. Антонова)
 КМЗ — Киевский мотоциклетный завод
 КМЗ — Ковровский механический завод
 КМЗ — Козельский механический завод
КМЗ — Копейский машиностроительный завод
 КМЗ — Косогорский металлургический завод
 КМЗ — Краматорский металлургический завод имени В. В. Куйбышева
 КМЗ — Красногорский механический завод (ныне ОАО «Красногорский завод имени С. А. Зверева»)
 КМЗ — Красноярский машиностроительный завод
 КМЗ — Криворожский металлургический завод имени В. И. Ленина.
 КМЗ — Кронштадтский морской завод
 КМЗ — Кулебакский металлургический завод
 КМЗ — Курганский машиностроительный завод
 КМЗ — Красногвардейский машиностроительный завод
 КМЗ — Куртамышский механический завод